Dirac har flere betydninger:
 Paul Dirac (1902-1984)
 Dirac (videokompressionsformat)